Das Abierto GNP Seguros 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Monterrey. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 28. Februar bis 6. März 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Leylah Fernandez im Einzel sowie die Paarung Caroline Dolehide/Asia Muhammad im Doppel. Fernandez konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen, im Doppel gewann das Team Catherine Harrison und Sabrina Santamaria.

Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 dürfen die Spielerinnen aus Russland und Belarus nicht unter ihrer Flagge antreten.

Die topgesetzte ukrainische Spielerin Elina Switolina wollte zuerst nicht gegen die Russin Anastassija Potapowa in ihrem Erstrundenmatch antreten, nachdem der Spitzenverband WTA bis Dienstag, den 1. März 2022 noch keine Reaktion auf den russischen Überfall gezeigt hatte. Sie entschied sich dann aber nach der Verurteilung des Angriffskriegs durch die Tennis-Spitzenverbände für einen Antritt und gewann das Spiel mit 6:2 und 6:1. Sie gab bekannt „Ich spiele für mein Land, die Armee und die Menschen“ und dass sie das bei diesem Turnier erspielte Preisgeld der Landesverteidigung zur Verfügung stellen werde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto GNP Seguros 2022 fand vom 26. bis 28. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Monterrey